Шість кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії мали назву HMS Wolverine або в альтернативному написанні Wolverene (в перекладі з англійської — «росомаха»):

 — 14-гарматний бриг-шлюп. Раніше цивільний перевізник вугля «Ратлер». 1798 року був куплений і перетворений на бойовий корабель. 1804 року затонув у бою.
 — 18-гарматний бриг-шлюп . 1805 року спущений на воду. 1816 року проданий.
HMS Wolverine (1836) — 16-гарматний бриг-шлюп типу «Рейсер». 1836 року спущений на воду. 1855 року зруйнований.
HMS Wolverine (1863) — дерев'яний гвинтовий корвет типу «Джейсон». 1863 року спущений на воду. 1875 року став флагманом ; 1882 року  — навчальним кораблем в колонії Новий Південний Уельс. 1892 року проданий.
 — ескадрений міноносець . 1910 року спущений на воду. 1917 року затонув через зіткнення.
HMS Wolverine (D78) — ескадрений міноносець типу «V та W». 1919 року спущений на воду. 1946 року проданий на брухт.